Виља Корона има више значења:

 Виља Корона (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Виља Корона, Вентанас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Виља Корона (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Корона (Виља Корона, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику